Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1982 года прошёл в Индианаполисе (штат Индиана) 2-3 июля и окончился победой сборной СССР со счётом 207—167. При этом и мужской, и женский составы сборной оказались сильнее своих оппонентов.

Результаты

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Общий зачёт

Литература 
 

Июль 1982 года
Спорт в США в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
1982 год в лёгкой атлетике